Denne liste over fredede fortidsminder i Vejen Kommune viser alle fredede fortidsminder i Vejen Kommune. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede bygninger i Vejen Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Vejen Kommune
Vejen Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments